Eninful ist der Familienname folgender Personen:
 Akoete Eninful (* 1992), togoischer Fußballspieler
 Kwami Kacla Eninful (* 1984), togoischer Fußballspieler